Anatomia: part del cervell situada al lòbul temporal i relacionada amb la memòria i l'orientació; vegeu Hipocamp (anatomia).
 Astronomia: satèl·lit natural de Neptú, vegeu Hipocamp (satèl·lit).
 Mitologia: criatura mitològica amb el tronc de cavall i les extremitats inferiors de peix; vegeu Hipocamp (mitologia).
 Zoologia: gènere de peixos que inclou els cavallets de mar, de nom científic Hippocampus; vegeu Cavallet de mar.